Артур (Мовладдин) Биярсланов () — канадский боксёр чеченского происхождения, 5-кратный чемпион Канады, победитель Панамериканских игр 2015 года, участник летних Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро. Один из самых титулованных канадских боксёров.

Биография 
В 10 лет через Азербайджан переехал с семьёй в Канаду. В 2007 году по совету своего брата в целях самозащиты стал заниматься боксом. Пять раз становился чемпионом Канады. В 2012 году участвовал в чемпионате мира среди молодёжи и вошёл на нём в десятку лучших, выиграл несколько престижных международных турниров. В 2015 году стал чемпионом Панамериканских игр — первым канадским боксёром добившимся такого успеха с 1975 года.

На летних Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро был единственным боксёром, представлявшим Канаду. В первом круге Биярсланов единогласным решением судей победил иорданца Обаду Аль-Касбеха. Во втором круге он проиграл будущему бронзовому призёру соревнований, представителю Германии Артёму Арутюняну и занял итоговое 9-е место.

Его любительская карьера составила 98 боёв, из которых Биярсланов выиграл 85. Он пять раз побеждал на чемпионатах Канады и стал победителем 12 международных турниров из 17, в которых ему довелось принять участие.

15 декабря 2018 года провёл первый бой на профессиональном ринге. Его соперником стал мексиканский боксёр Эрнесто Кардона Санчес. Мексиканец к бою с Биярслановым подошёл имея в своём активе 3 победы в 8 поединках. Артур Биярсланов нокаутировал своего соперника в первом раунде.

17 апреля 2021 года раздельным решением судей Биярсланов победил американца Израэля Меркадо. Это была его восьмая победа в восьми боях.

Карьера

Любительская 
 Международный турнир в Бранденбурге 2012 — ;
 Международный турнир в Одессе 2013 года — ;
 Международный турнир в Белграде 2014 года — ;
 Ontario Silver Gloves 2014 — ;
 Ontario Silver Gloves 2015 — ;
 Летние Олимпийские игры 2016 года — проиграл в 1/8 финала боксёру из Германии Артёму Арутюняну.
 Чемпионат Канады по боксу 2017 года — . Это была пятая победа Биярсланова на чемпионатах Канады. На этом чемпионате он также был признан лучшим боксёром года.

Профессиональная

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Боксёры Чечни
Чемпионы Панамериканских игр по боксу
Чемпионы Канады по боксу
Боксёры на летних Олимпийских играх 2016 года
Боксёры первой полусредней весовой категории
Боксёры 2010-х годов